Hernandarias puede referirse a:
Personajes
 Fernando Arias de Saavedra, el último partidario de Juana la Beltraneja en rendirse en la Guerra de Sucesión Castellana (1478);
 Hernandarias Dávila, hermano del conquistador segoviano Pedrarias Dávila;
 Hernandarias de Saavedra, (1527-1586) militar extremeño que participó en la conquista de Chile y Cuyo;
 Hernandarias de Saavedra (1548-1596), IV conde de Castillar;
 Hernandarias de Saavedra (1561-1634), militar y líder político criollo, el primer nacido en América en ocupar el puesto de gobernador de una región colonial;

Localidades y divisiones administrativas
 Hernandarias, localidad del Paraguay;
 Villa Hernandarias, localidad sobre el río Paraná, en la provincia de Entre Ríos (Argentina);

Vías de comunicación
 Túnel subfluvial Hernandarias, antiguo nombre del túnel subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis, bajo el río Paraná, entre las ciudades argentinas de Santa Fe (provincia de Santa Fe) y Paraná (provincia de Entre Ríos).